Lafferentz ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Lafferentz (1897–1975), Mitglied der NSDAP und SS-Obersturmbannführer
 Verena Lafferentz (1920–2019), deutsche Frau, Familienmitglied Richard Wagners